Kerben est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Kerben, ville de l'arrondissement de Mayen-Coblence en Rhénanie-Palatinat

Kerben, ville de la province de Jalal-Abad

Homonymie
Homonymie de toponyme